Wiktoryja Panasienka z domu Hanijewa (biał. Вікторія Панасенка; ur. 26 kwietnia 1996) – białoruska siatkarka, reprezentantka kraju, grająca na pozycji libero.

Sukcesy klubowe 
Superpuchar Białorusi:
  2016, 2017, 2018, 2019
Puchar Białorusi:
  2016, 2018, 2019, 2020, 2021
Mistrzostwo Białorusi:
  2017, 2018, 2020, 2021, 2022
Puchar CEV:
  2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 profil women.volleybox.net +
 profil cev.eu  
 profil www-old.cev.eu 

Urodzeni w 1996
Białoruskie siatkarki